Tito Muñoz puede referirse a:
 Tito Muñoz, un escritor y creativo publicitario español.
Tito Muñoz, director de orquesta estadounidense.